Пла́вання — пересування в різних напрямках, тримаючись на поверхні води або в воді; пересування по воді на човні, пароплавом тощо.

 Плавання людини
 Спортивне плавання
 Паралімпійське плавання
 Дальність плавання

Див. також 
 Плавання (монета)

Примітки

Література 
 Плавання: методика навчання : навч. посіб. / Л. М. Шульга. – Вид. 2-е, без змін. – Київ : Олімпійська література, 2019. – 216 с. – ISBN 966-8708-54-1.